Kumadori – personaggio del manga One Piece
 Kumadori – trucco del teatro kabuki
 Kumadori – metodo di pittura in cui si utilizzano simultaneamente due pennelli, uno per il colore e uno per creare le ombre o altri dettagli